Nedre C er den nedre del af C-tribunen (Carlsberg-tribunen) i Parken, det er tribunendelen som fans af FC København har kaldt sit hjem i mange år. Nedre C var for FCK fans hvad FAXE-tribunen er for Brøndby fans. Det var her at Sektion 12. startede og blev til FCK's stemningsafsnit. 

I 2006 blev fanafsnittet for FCK fans flyttet til halvdelen af Nedre B, den såkaldte stemningstribune.

Se også

Links
 Parken's hjemmeside
 En side om livet på Nedre C 

F.C. København